Фуми — многозначный термин.

Топоним

 Фуми () — уезд во вьетнамской провинции Биньдинь. 
 Фуми () — уезд во вьетнамской провинции Бариа-Вунгтау.
 Фуми () — община в уезде Фуванг, провинция Тхыатхьен-Хюэ, Вьетнам.
 Фуми () — община в уезде Фунинь, провинция Футхо, Вьетнам.
 Фуми () — община в уезде Футан, провинция Камау, Вьетнам.
 Фуми () — город в уезде Фуми, провинция Биньдинь, Вьетнам.
 Фуми () — город в уезде Футан, провинция Анзянг, Вьетнам.

Фамилия ()

 Фуми, Венцеслав (1826—1880) — итальянский композитор.
 Фуми, Фауст Герхард (1841−1915) — итальянский филолог, профессор.

См. также 
 Фуми-э